Alagút, közlekedésre, szállításra, tárolásra vagy egyéb különleges célra szolgáló földfelszín alatt létesített, vonalas jellegű mélyépítési műtárgy
Filmművészet
 Alagút (eredeti címe: Der Tunnel), William Wauer 1915-ös német filmje
 Alagút, Lukáts Andor 1982-es magyar filmje
 Alagút (eredeti címe: Absentia), Mike Flanagan 2011-es amerikai filmje
 Az alagút (eredeti címe: Der Tunnel), Curtis Bernhardt 1933-as német-francia filmje
 Az alagút (eredeti címe: El Túnel), Antonio Drove 1988-as spanyol filmje
 Az alagút (eredeti címe: Der Tunnel), Roland Suso Richter 2001-es, igaz történeten alapuló német filmje
 Az alagút (eredeti címe: The Tunnel), Carlo Ledesma 2001-es ausztrál filmje
 Az alagút (eredeti címe: Teo-neol), Seong-hun Kim 2016-os dél-koreai filmje

Irodalom
 Az alagút (eredeti címe: Der Tunnel), Bernhard Kellermann 1913-ban írt német regénye
 Az alagút (eredeti címe: El túnel), Ernesto Sabato 1948-ban írt spanyol regénye
 Az alagút (eredeti címe: Linda Castillo: Gone Missing), Linda Castillo 2012-ben írt amerikai regénye